Eone – unità geologica.
Eone – una divinità greco-romana.
Eone – un'emanazione del Dio primo o Uno.
Eone – era astrologica.
 Eone usato come sinonimo di Kalpa, termine sanscrito che indica un ciclo cosmico nella cosmologia induista e buddhista.
 Eone – in cosmologia, una porzione di spaziotempo; infiniti eoni compongono l'universo nella teoria della cosmologia ciclica conforme
Entertainment One, conosciuto anche come eOne – casa canadese di distribuzione cinematografica.
Entertainment One Music, conosciuta anche come eOne Music – studio di produzione e distribuzione musicale.